— шведская рок-группа из Upplands Väsby, играющая в стиле Melodic Rock и AOR которая была создана в 2007 году.

История группы 

Группа H.E.A.T возникла в январе 2007 года в результате объединения двух шведских групп Dream и Trading Fate. В 2008 году был выпущен дебютный альбом H.e.a.t.

Группа выступала на Melodifestivalen 2009 — шведском этапе Евровидения - но не одержали победу в финале.

После долгих летних гастролей по Швеции в 2009, они впервые отыграли концерт в Японии — на фестивале LOUD PARK, после чего второй год подряд участвовали в крупнейшем фестиваля мелодичного рока Британии в Ноттингеме.

15 июня H.e.a.t объявили о том, что Кенни Лекремо уходит из группы по личным причинам. 27 июля в Стокгольме состоялся последний концерт H.E.A.T в оригинальном составе. Новым вокалистом стал бывший участник метал-группы RAID Эрик Грёнвалль,  одержавший в 2009 году победу в шведской версии шоу Idol и выпустивший к тому моменту два сольных альбома.

В феврале 2010 года у группы вышел EP Beg Beg Beg, а затем в мае 2010 полный второй альбом Freedom Rock.

Ещё через 2 года, в марте 2012, выходит третий студийный альбом Address The Nation.

Участники группы

Актуальный состав 
 Kenny Leckremo, вокал (2007 — 2010, 2020 — ...)
 Jona Tee, клавишные
 Jimmy Jay, бас-гитара
 Crash (Lars Jarkell), ударные
 Dave Dalone, гитара

Бывшие участники 
 Erik Grönwall, вокал (2010 — 2020)
 Dave Dalone, гитара (2007 — 2013)
 Erik Rivers (2007 — 2016)

Дискография 
 2008 — H.e.a.t.
 2010 — Freedom Rock
 2012 — Address The Nation
 2014 — Tearing Down The Walls
 2017 — Into The Great Unknown
2020 — H.e.a.t II

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Страница на MySpace.com
 Информация о группе на lastfm.ru

Глэм-метал-группы Швеции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году